Sant Martí kan syfta på:

Spanien 

 Sant Martí (ort), Katalonien, Província de Girona, 
 Sant Martí, del av en befolkad plats, Katalonien, Província de Barcelona,